Nemanja Mitrović puede referirse a:

 Nemanja Mitrović (1990-), baloncestista canadiense.
 Nemanja Mitrović (1992-), futbolista esloveno.